Нижче наведено список 118 муніципалітетів провінції Асті. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Асті